Пётр Турчанинов:
 Турчанинов, Пётр Андреевич (1932—2009) — русский живописец, график.
 Турчанинов, Пётр Иванович (1746—после 1823) — генерал-поручик, статс-секретарь императрицы Екатерины II.
 Турчанинов, Пётр Иванович (1779—1856) — протоиерей, русский духовный композитор.